Romann ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Romann (* 1962), deutscher Verwaltungsjurist und Präsident des Bundespolizeipräsidiums.
 Luc Romann († 2014), französischer Autor und Komponist
 Philipp Romann (* 1974), Schweizer Schauspieler und Theaterregisseur.

Siehe auch:
 Roman
 Rohmann
 Romahn